Super League 2 (Griekenland), Griekse voetbalcompetitie
 Super League II, rugbyseizoen in 1997

Zie ook 
 Superliga